

Toponyme

Australie 
 Miranda, banlieue du sud de Sydney, en Australie ;

Brésil 

 Miranda, municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul ;
 Miranda do Norte, municipalité située dans l'État du Maranhão ; 
 Miranda, rivière coulant dans l'État du Mato Grosso do Sul ;

Colombie 
 Miranda, ville située dans le département de Cauca ;

Espagne 
 Belmonte de Miranda (en espagnol) ou Miranda (en asturien), municipalité de la province et communauté autonome des Asturies ; 
 Miranda de Ebro, commune de la province de Burgos. Lieu du camp de concentration Miranda de Ebro (1937-1947).

États-Unis 
 Miranda, census-designated place située en Californie.

Italie 
 Miranda, commune de la province d'Isernia et la région Molise ;

Portugal 
 Miranda, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
 Miranda do Douro, municipalité située dans le district de Bragance et la région Nord ; 
 Miranda do Douro, ville et paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité de Miranda do Douro ;

Venezuela 
 État de Miranda, l'un des 23 États du pays ;
 Miranda, municipalité de l'État de Carabobo ;
 Miranda, municipalité de l'État de Falcón ;
 Miranda, municipalité de l'État de Mérida ;
 Miranda, municipalité de l'État de Trujillo ;
 Miranda, municipalité de l'État de Zulia ;
 Miranda, ville et chef-lieu de la municipalité de Miranda dans l'État de Carabobo ;
 Miranda, l'unique paroisse civile de la municipalité de Miranda dans l'État de Carabobo ;
 Miranda, une station de la ligne 1 du métro de Caracas.

Personnalités

Prénom

Nom de famille 

 Carmen Miranda (1909-1955), chanteuse et actrice luso-brésilienne ;
 Cyril Miranda (1996-), skieur français ;
  (1978-), joueur cubain de baseball ;
 Érika Miranda (1987), judokate brésilienne ;
 Francisco de Sá de Miranda (1481-1558), poète portugais ;
 Francisco de Miranda (1750-1816),  général vénézuélien ; 
 Gabino Miranda Melgarejo (1960), évêque péruvien ;
 Gonzalo Miranda (1979), coureur cycliste chilien ;
 Gonzalo Miranda (1989), joueur de squash argentin ;
 Isa Miranda (1909-1982), actrice italienne ;
 João Miranda (1984), joueur de football brésilien ;
 José Antonio Miranda (1998-), footballeur équatoguinéen ;
  ;
 Lin-Manuel Miranda (1980-), compositeur, parolier, chanteur, acteur et réalisateur américain ;
 Luis de Miranda (1971), romancier, philosophe et éditeur de langue française ;
 Lorena Miranda (1991), joueuse espagnole de water-polo ;
 Marta Fernandez Miranda de Batista (1923-2006), Première dame de Cuba ;
 Megan Miranda, femme de lettres américaine, auteure de roman policier et de fantasy ;
  ;
 Nely Miranda (1972-), nageuse handisport mexicaine ;
 Nicolás Fernández Miranda (1972-), joueur argentin de rugby à XV ;
  ;
 Roderick Miranda (1991), joueur de football portugais ;
 Santiago Rodríguez-Miranda Gómez (1940-), homme politique et homme d'affaires espagnol ;
 Valeria Miranda (1992-), footballeuse mexicaine ;
 Vicente Marco Miranda (1880-1946), homme politique espagnol.

Pseudonyme 
 Matheus dos Santos Miranda dit Miranda (2000-), footballeur brésilien.

Fiction 
Miranda peut désigner :
 Miranda, personnage de La Tempête, pièce de William Shakespeare ;
 Miranda, pays fictif d'Amérique latine, dans Le Charme discret de la bourgeoisie, film de Luis Buñuel ; 
 Miranda, un personnage de la série Sex and the City ;
 Miranda, une maladie fictive de la série ReGenesis ;
 Miranda, Personnage de Mass Effect 2 et 3, jeu vidéo développé par Bioware ;
 Miranda, planète d'origine des Ravageurs dans la franchise .

Cinéma et télévision 

 Miranda, un film britannique réalisé par Ken Annakin en 1948 ; 
 Miranda, un téléfilm allemand réalisé par Gerd Rösler en 1966 ; 
 Miranda, un film italien réalisé par Tinto Brass en 1985 ;
 Miranda, une série télévisée française réalisée par Jean Marbœuf diffusée à partir de 1998 ; 
 Miranda, un film germano-britannique réalisé par Marc Munden en 2002 ;
 Miranda, une série télévisée britannique avec Miranda Hart diffusée à partir de 2009.

Musique  
Miranda peut désigner :
 Miranda, nom de scène de Linda Miranda Silvergren, une artiste suédoise de musique trance psychédélique ;
 Miranda!, groupe argentin de synthpop ;
 Miranda, chanteuse française d'eurodance ;
 , album de Tappi Tíkarrass sorti en 1983.

Astronomie 
 Miranda, une lune d'Uranus

Informatique 
 Miranda IM, un client de messagerie instantanée libre supportant de nombreux protocoles comme MSN, ICQ, IRC, Jabber, Gadu-Gadu entre autres
 Miranda, un langage de programmation fonctionnelle. Il est l'ancêtre de Haskell

Autres 
 Miranda Camera Company, fabricant d'appareils photos entre 1955 et 1978 ;
 Droits Miranda, droits recouvrant une notion de la procédure pénale aux États-Unis d'Amérique dégagés dans l’affaire Miranda v. Arizona ;
 Château Miranda, nom donné à l'ancien château de Noisy, dans la province de Namur en Belgique.
Patronyme hispanique